Ranslet ist der Nachname folgender Personen:

 Arne Ranslet (1931–2018), dänischer Bildhauer und Keramikkünstler
 Tulla Blomberg Ranslet (* 1928), norwegische Malerin, Bildhauerin und Keramikkünstlerin